Șandra steht für:

 Șandra (Satu Mare) (deutsch Schandern), Dorf im Kreis Satu Mare, Rumänien
 Șandra (Timiș) (deutsch Alexanderhausen), Gemeinde im Kreis Timiș, Rumänien

Siehe auch:
 Sandra (Begriffsklärung)